Zagallo – cognome italiano
 Mário Zagallo – ex allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano